Оводенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Оводенко, Анатолий Аркадьевич (род. 1947) ― советский российский инженер и педагог, доктор технических наук, профессор.
 Оводенко, Максим Борисович (род. 1930) — деятель советской промышленности, учёный в области авиастроения, директор Куйбышевского металлургического завода.